Mula bezeichnet:

 Muľa, eine Gemeinde im Banskobystrický kraj, Slowakei
 Mula (Murcia), eine Gemeinde in der Provinz Murcia, Spanien
 Río Mula, einen Fluss in der Provinz Murcia, Spanien
 Mula (Fluss), einen Nebenfluss des Bhima in Indien
 Mula (Sa’gya), Gemeinde in Tibet, Volksrepublik China
 im spanischen Sprachraum Drogenkuriere

Mūla bezeichnet im Pali eine der drei Wurzeln des Unheilsamen im Buddhismus.

Mula ist der Familienname folgender Personen:

 Inva Mula (* 1963), albanische Sopranistin
 Nina Mula (1931–2011), albanische Sopranistin